Регина Ионас (; ,  — , Освенцим) — первая в мире практикующая женщина-, прошедшая рукоположение.

Биография 
В 1930 году окончила либеральную «Высшую школу Иудаики» в Берлине, получила диплом преподавателя религии.

В 1935 году оффенбахский раввин и глава «Союза либеральных раввинов». Доктор Макс Динеман после соответствующего экзамена посвятил Регину Ионас в раввины. 

С 1935 по 1942 год она оставалась в Берлине, с 1938 года вела службы во многих еврейских общинах на территории современных Северо-Западной Германии и Польши, раввинам которых к тому времени удалось эмигрировать.

6 ноября 1942 вместе с престарелой матерью Регина Ионас была депортирована в концентрационный лагерь Терезиенштадт. Там она продолжала свою проповедническую деятельность и была помощницей другого заключённого — венского врача-психоаналитика Виктора Франкла, который создал в лагере подпольный «Реферат» для психологической поддержки заключённых, т. н. «Реферат психогигиены».

12 октября 1944 Ионас перевели в Аушвиц, где она погибла 12 декабря 1944 года.

Примечания

Ссылки 
 A Case of Communal Amnesia, by Rabbi Dr. Sybil Sheridan, published May 16th, 1999
 A forgotten myth, by Aryeh Dayan, Haaretz, published May 25th, 2004
 In the Footsteps of Rabbi Regina Jonas, by Dr. Gary P. Zola, then Executive Director of the Jacob Rader Marcus Center of the American Jewish Archives and Professor of the American Jewish Experience at Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, published August 27th, 2014
 Regina Jonas: Audio feature from The Open University
 Regina Jonas: A Symbol of Female Empowerment in Jewish Life, by Liora Alban of Women of the Wall, published July 22, 2013
 Regina Jonas: «The one and only woman rabbi» during dark times, by Rabbi Elizabeth Tikvah Sarah, August 3, 2002
 Remembering Rabbi Regina Jonas, by Rabbi Sally Priesand, published 2014
 St. Mary’s college of Maryland: Rabbi Regina Jonas Memorial page.
 The First Woman Rabbi in the World
 «We Who Are Her Successors»: Honoring Rabbi Regina Jonas, by Rabbi Sandy Eisenberg Sasso, published 2014
 «Without Regard to Gender» A Halachic Treatise by the First Woman Rabbi, by Laura Major, published the summer of 2010

Раввины Германии
Первые женщины в профессии
Женщины в религии
Заключённые концлагеря Терезин
Умершие в концлагере Освенцим
Жертвы Холокоста